Voices steht für:

 Voices (Disturbed-Lied), Lied der US-amerikanischen Metal-Band Disturbed (2000)
 Voices (Tusse-Lied), Lied des schwedischen Sängers Tusse (2021)

VOICES steht für:

 VOICES – Landesjugendchor Vorarlberg, Chor in Österreich